Флаг Кайби́цкого муниципального района Республики Татарстан Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Описание 
«Флаг Кайбицкого района представляет прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, разделённое по горизонтали на две неравновеликие полосы — белую и зелёную в соотношении 2:1, с изображением стоящего на зелёной полосе дуба с жёлтым, расходящимся натрое стволом и зелёной кроной с жёлтыми желудями».

Обоснование символики 
Флаг Кайбицкого района разработан на основе герба района, который отражает основное достояние Кайбицкого района — его природу. Кайбицкий район давно известен своими дубравами.

Дуб — традиционный символ долголетия, твёрдости, благородства, отваги, стойкости. Символика дуба многозначна.

Изображение дуба с тремя ветвями ствола и одной общей кроной говорит о многонациональном составе местного населения: русские, чуваши и татары мирно живут и плодотворно трудятся на Кайбицкой земле. Кроме того, крона дуба на флаге напоминает своими очертаниями карту района, придавая композиции свой особенный облик.

Основой экономики района является сельскохозяйственное производство. На флаге района это отражено с помощью цветовой гаммы: зелёным цветом, серебром и золотом.

Зелёный цвет — символ природы, здоровья, жизненного роста, возрождения.

Золото (жёлтый цвет) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения.

Серебро (белый цвет) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания

Литература

Источники 
 Союз геральдистов России

Кайбицкий район
Флаги с изображением дуба